Megalops – rodzaj ryb elopsokształtnych z rodziny tarponowatych (Megalopidae)

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:
 Megalops atlanticus – tarpon atlantycki, tarpon
 Megalops cyprinoides – tarpon indyjski

Gatunkiem typowym rodzaju jest Megalops filamentosus (=Megalops cyprinoides).

Przypisy 

Tarponowate